Mario Rossi (1902-1992), musicien italien ;
  (1914-1988), évêque italien ,
  (1925-1976), médecin italien ;
 Mario Rossi (1928-), linguiste français ;
  (1935-1998), footballeur italien ,
 Mario Rossi (né en 1940), ingénieur suisse ;
  (né en 1942), terroriste italien ; 
 Mario Rossi (né en 1963), dessinateur italien.

Voir aussi